Amarra Samba Swing é um grupo musical formado por Lucas Veloso, Mario Muniz, Marcos, Tim e Tom, Paulo César, André Araújo, Jean Harlei, Marquinhos e Caio Portela.

Discografia
Amarra Samba Swing Ao vivo